Семейство Алинды — это небольшая группа астероидов, расположенная в главном поясе. Астероиды данного семейства характеризуются орбитами с большими полуосями 2,5 а. е. от Солнца и значительными эксцентриситетами от 0,4 до 0,65. Семейство получило название в честь самого массивного своего представителя астероида — (887) Алинда.

Таким значительным эксцентриситетом эти астероиды обязаны планете-гиганту Юпитеру. Астероиды семейства Алинды являются одними из тех немногих астероидов, которые находятся в крайне малонаселённой области главного пояса, для которой характерен сильный орбитальный резонанс с Юпитером 3:1, где на три оборота астероида вокруг Солнца приходится один оборот Юпитера. То есть через каждые три года происходят тесные сближения этих астероидов с Юпитером, во время которых он оказывает на них сильнейшее гравитационное воздействие, что и приводит к постепенному нарастанию эксцентриситета, из-за чего орбиты астероидов данного семейства крайне неустойчивы.

Кроме того, астероиды Алинды входят в ещё один довольно сильный резонанс 1:4, на этот раз уже с Землёй. У некоторых членов этой группы перигелии уже располагаются довольно близко от земной орбиты. По этой причине в течение ближайших тысячелетий их эксцентриситет будет и дальше нарастать, пока тесное сближение с нашей планетой не приведёт к переходу этих астероидов на более стабильные орбиты.

Регулярные, раз в 4 года, тесные сближения некоторых астероидов из группы Алинды с Землёй делают их очень удобными объектами для изучения, в первую очередь посредством радиоастрономии, и спектральных исследований. Наиболее яркие примеры — астероиды (4179) Таутатис и (6489) Голевка.

С другой стороны, если астероид этого семейства окажется в невыгодном положении для наблюдения, например, при малом угловом удалении от Солнца, то из-за резонанса такое положение астероида относительно Земли может сохраняться десятилетиями. Именно так начиная с 2010 года обстоит ситуация с астероидом (1915) Кетцалькоатль, который с 1985 года был замечен только один раз.

Крупнейшие астероиды этого семейства

См. также 
 Семейство астероидов
 Астероиды, сближающиеся с Землёй
 Троянские астероиды
 Дамоклоиды
 Кентавры
 Аполлоны
 Амуры
 Атоны

Примечания 

Алинда